Анне Кремер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Тетяна Панова.

Анна Смашнова виграла титул, у фіналі перемігши Панову з рахунком 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 
 Анхелес Монтоліо (1-ше коло)
 Генрієта Надьова (2-ге коло)
 Анна Кремер (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес (1-ше коло)
 Тетяна Панова (фінал)
 Мейлен Ту (1-ше коло)
 Емі Фрейзер (2-ге коло)
 Маріана Діас-Оліва (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Auckland Open
2002